Rock River (Illinois), een rivier in de Amerikaanse staat Illinois
Rock River (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming